

Patronyme 

Pagès est le mot Catalan et Occitan pour paysan (du latin *pagensis, dérivé de pagus avec le suffixe -ensis).

 François Pagès (1740-1792), officier de marine, aventurier et explorateur français ;
 François-Xavier Pagès de Vixouze (1745-1802), mémorialiste et journaliste français ;
 Joseph Pagès (1754-1814), général français ; 
 Jean-Pierre Pagès (1784-1866), homme politique français ; 
 Gaspard Antoine Pagès (1793-1864), homme politique français ;
 Léon Pagès, (1810-1887), homme politique français ;
 Félix Pagès (1858-19?), clarinettiste classique français ;
 Amédée Pagès (1865-1952), romaniste et médiéviste français ;
 Georges Pagès (1867-1939), historien moderniste français ;
 Victorin-Nymphas Pagès (1885-1966), frère des écoles chrétiennes, missionnaire ;
 Émile Pagès (1893-1963), écrivain de romans policiers de langue française ;
 Jean Pagès (1903-1976), artiste français ;
 Edmond Pagès (1911-1987), coureur cycliste français ;
 Renée Perini-Pagès (1914-2005), communiste et résistante française ;
 Robert Pagès (1919-2007), psychologue et sociologue français ;
 Olivier Pagès (1925-2021), petit-fils de Georges, historien de l'art français ;
 Max Pagès (1926-2018), psychothérapeute et professeur français ;
 Gustavo Biosca Pagès (1928-2014), footballeur et entraîneur espagnol ;
 Robert Pagès (1933-2011), homme politique français ;
 Bernard Pagès (1940-), sculpteur français ;
 Évelyne Pagès (1942-2011), journaliste et animatrice de radio et télévision ;
 Frédéric Pagès (1950-), journaliste et écrivain français ;
 Alain Pagès (1950-), universitaire français ;
 Philippe Pagès (1953-), pianiste français ;
 Brigitte Boccone-Pagès (1959-), femme politique monégasque.
 Yves Pagès (1963-), romancier français ;
 Luc Pagès (1968-) directeur de la photographie, cinéaste et scénariste français ; 
 Thomas Pagès (1985-), pilote français de moto-cross ;
 Pierre Pagès (1990-), joueur de rugby à XV français ;
 Olivier Pagès (19?-), acteur français ;
Patronyme français